Пиндемонте () — итальянская фамилия. Известные носители: 

 Пиндемонте, Джованни (1751—1812) — итальянский драматург и поэт.
 Пиндемонте, Ипполито (1753—1828) — итальянский поэт.